En Pologne, Radłowo peut désigner, :

 Radłowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Radłowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Radłowo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.